Il doppio del torneo di tennis Schickedanz Open 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Vladimir Gabričidze e Dmitrij Poljakov che hanno battuto in finale Cristiano Caratti e Federico Mordegan 6-4, 6-7, 6-4.

Teste di serie 

 Rudiger Haas /  Arne Thoms (semifinali)
 Cristiano Caratti /  Federico Mordegan (finale)

 Wojciech Kowalski /  Mihai Vanta (primo turno)
 Henrik Holm /  Nils Holm (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Schickedanz Open 1989